Герцык — польская и русская фамилия.

 Герцык, Аделаида Казимировна (1874—1925) — русская поэтесса и прозаик, переводчица.
 Герцык, Александр Антонович (1857—1916) — генерал-лейтенант, командир 1-й гвардейской пехотной дивизии.
 Герцык, Антон Казимирович (1809—1891) — генерал-майор, военный инженер, участник Крымской войны.
 Герцык, Евгения Казимировна (1878—1944) — российский переводчик, критик и мемуарист.
 Герцык, Мирослав Степанович (род. 1935) — советский и украинский тренер по гребле, организатор физкультурно-спортивного движения, почётный ректор ЛГУФК, член-корреспондент Украинской АН.

См. также